Black Hawk Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Black Hawk Township (Black Hawk County, Iowa)
 Black Hawk Township (Grundy County, Iowa)
 Black Hawk Township (Jefferson County, Iowa)